Dit is een (onvolledige) lijst van Franse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Camille Abily
Laura Agard
Salma Amani
Mariane Amaro
Viviane Asseyi
Aurelle Awona

B

Paule Baudouin
Karima Benameur
Sonia Bompastor
Jennifer Bouchenna
Sandrine Brétigny
Élise Bussaglia

C
Faustine Cartegnie
Maéva Clemaron
Pauline Crammer

D
Kenza Dali
Océane Daniel
Julie Debever
Inès Dhaou
Aminata Diallo
Julie Debever
Coralie Ducher
Marie Duclos

F
Léonie Fleury
Noémie Freckhaus

G
Marion Gavat
Laura Georges
Méline Gérard
Mélodie Goepp
Johanne Guillou

H

Jeanne Haag
Kheira Hamraoui
Amandine Henry
Sarah Huchet

I
Sophie Istillart

J
Inès Jaurena

K
Aurélie Kaci
İpek Kaya
Grace Kazadi

L
Emelyne Laurent
Estelle Laurier
Léa Le Garrec

M
Amel Majri
Marina Makanza
Leïla Maknoun
Laurence Marchal
Lorene Martin
Perle Morroni
Stéphanie Mugneret-Béghé
Isabelle Musset

P
Pauline Peyraud-Magnin
Marinette Pichon

R
Manon Revelli
Margot Robinne
Sophie Ryckeboer-Charrier

S
Amon Scheers
Amandine Soulard

T
Lindsey Thomas
Sandie Toletti

Aissatou Tounkara

V
Anke Vanhooren
Sabrina Viguier

W
Stéphanie Wendlinger
Élodie Woock

Z

Annahita Zamanian

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata

Franse

Voetbalsters